Muse EP est le premier extended play du groupe anglais Muse. Il est sorti le  par le label Dangerous Records et limité à 999 copies numérotées à la main. 3 des 4 chansons de l'album - "Overdue", "Cave" et "Escape" - ont été gardées pour le premier album : Showbiz alors que la chanson Coma est restée comme une b-side du single de Cave.

La pochette de l'EP est une photographie déformée et réarrangée du batteur Dominic Howard.

Liste des chansons

EP sorti en 1998
Premier EP
Album de Muse